Paul Meunier peut désigner :
 Paul Meunier (1871-1922), homme politique français ;
 Paul Meunier, pilote moto français.